Даначы (, ) — село в Загатальском районе Азербайджана.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Село расположено в Алазанской долине, в лесистых предгорьях южных склонов Главного Кавказского хребта, к юго-западу от райцентра — города Закаталы.

Известные жители 
 Махмудов, Ахмед Абдуррауф оглы (15 июня 1926 года — 2002 год) – табаковод, Герой Социалистического Труда (1948 год)
 	
 Мусакова, Месед Абдулмамедовна (20 мая 1910 года — 30 ноября 1972 года ) – табаковод, Герой Социалистического Труда(1966 год)

Образование 
В селе три школы: школа №1 (1980 год, 600 учеников), школа №2 (1924 год, 700 учеников) и неполная средняя школа №3 (1930 год, 180 учеников).

Примечания

Ссылки 
 [mapk38.narod.ru/map2/k3823.html Топографические карты K-38-XXIII - 1 : 200 000]
 [mapk38.narod.ru/map1/ik38093.html Топографические карты K-38-93 - 1 : 100 000]

Населённые пункты Загатальского района Азербайджана
Динчи